Grah ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Jürgen Grah (* 1953), deutscher Pianist
 Alfred Müller-Grah (1847–1912), deutscher Architekt
 Bill Grah (1928–1996), deutscher Jazzmusiker
 Heinz Grah (1931–1989), deutscher Jazzmusiker

Grah ist auch ein Name der im deutschen Sprachraum als Serbische Bohnensuppe bekannten Speise

Siehe auch:
 Graah
 Krah